Коллибия скученная () — вид грибов семейства Негниючниковые.

Описание 
Шляпка изначально выпуклая 2—6 см, сначала выпуклая, затем полураспростёртая, в центре горбовидная, с извидистым краем, желтовато-красная, при подсыхании выцветающая. 

Мякоть тонкая, водянистая, палевая, без особого вкуса и запаха. 

Пластинки сначала приросшие к ножке, затем свободные, частые, узкие, желтовато-беловатые. 

Ножка 5-10 см длины, 0,2-0,6 см толщины, плотная, цилиндрическая, слегка суженная к основанию, красно-бурая, при основании беловатая от мицелия. 

Споровый порошок белый. 

Споры эллипсоидные. 

Плодоношение с весны до осени.

Экология 
Произрастает вдоль дорожек, покрытых травой, возможно появление на вырубках,  в хвойных и смешанных лесах, на холмах в гористой местности.

Хозяйственное значение и применение 
Этот гриб представляет малый гастрономический интерес, так как он маленький и съедобна только нетвёрдая шляпка.

Литература 
 Грибы // пер. Ф. Двин
 Ф. В. Фёдоров Грибы (издание третье) 1990.

Негниючниковые
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum